Angelo Majorana-Calatabiano – giurista e statista italiano
 Salvatore Majorana-Calatabiano – senatore del Regno e politico italiano